Hermosillo hace referencia a varios artículos:

Lugares
Hermosillo, ciudad capital del estado mexicano de Sonora.
Hermosillo (municipio), municipio del estado mexicano de Sonora.
Hermosillo (Baja California), localidad cabecera delegacional del municipio de Mexicali, Baja California.
Hermosillo (Ávila), aldea en el municipio de Los Llanos de Tormes, Ávila.

Personas
José María González Hermosillo, tomó parte en el movimiento independentista de México.
Víctor Hermosillo Celada, político mexicano del PAN.

Deporte
Seris de Hermosillo, equipo de baloncesto que formó parte de una liga estadounidense de este deporte.